A388 oder A 388 steht für:
 Airbus A380-800 (ICAO-Code)
 Bundesautobahn 388, eine ehemalige deutsche Autobahn
 RFA Fort George (A388), ein Flottenversorgungsschiff der Fort-Victoria-Klasse der britischen Royal Fleet Auxiliary

A388